Corps bezeichnet:

studentische Verbindungen, siehe Corps
militärische Verbände, siehe Korps, United States Marine Corps, Geniekorps = Offiziere der Genietruppe (Schweiz, Belgien) 
 diplomatisches und konsularisches Corps, siehe Diplomatisches Corps und Corps Consulaire
 Corps de ballet ein hierarchisch aufgebautes Ensemble von Tänzerinnen und Tänzern an einem Theater
im französischen Verwaltungsrecht eine bestimmte, nach Ausbildung und/oder Aufgabengebieten abgegrenzte Gruppe von Beamten, wie z. B. das Corps des commissaires de police (Corps der höheren Polizeibeamten) oder das Corps des ingénieurs des ponts et chaussées (Corps der Brücken- und Straßenbauingenieure)

Corps ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Corps (Isère), Gemeinde im Département Isère
Kanton Corps im Département Isère
Corps-Nuds, Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine